Tinta roja puede corresponder a:

 Tinta roja, tango de 1941 con letra de Cátulo Castillo y música de Sebastián Piana. 
 Tinta roja, película coproducción e España y Perú dirigida en 2000 por Francisco Lombardi, basada en la novela homónima. 
 Tinta roja, noveno disco del artista argentino Andrés Calamaro como solista latino, lanzado en 2006.
 Tinta roja, nombre vulgar de una especie de planta fanerógama del género Rubia, del orden de las Gentianales, perteneciente a la familia de las rubiáceas.
 Tinta Roja, órgano de expresión de los Colectivos de Jóvenes Comunistas desde 1997.